Asterospicularia är ett släkte av koralldjur. Asterospicularia ingår i familjen Xenidae. 

Asterospicularia är enda släktet i familjen Xenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Asterospicularia